Чернець — особа, яка, відмовившись від світського життя, присвячує життя служінню Богові, прагнучи до досконалості життя і віддаючися молитві та покаянню, а ради нього також служінню ближнім, виконуючи діла милосердя. Див. також чернецтво.
 Мандрівний чернець — брат чернечого Ордену, які не були відлюдниками, а здійснювали свою місію в суспільстві.
 «Чернець» — поема Тараса Шевченка, написана в 2-й половині 1847 в Орській фортеці
 Чернець (місяць) — місяць під час Великого посту.

 Чернець Василь Гнатович — кавалер ордена «За заслуги» II ступеня, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ.
 Чернець Віктор Григорович (1977—2014) — громадський активіст, волонтер Євромайдану. Герой України.
 Чернець Іван Арсентійович (1920—1999) — радянський письменник і журналіст, в роки Другої світової війни — військовий літун, Герой Радянського Союзу.
 Чернець Олексій Пилипович (*1924) — український графік.
 Чернець Авель — Василь Васильєв (1757—1841) — чернець-провісник.

Населені пункти та їхні частини

 Чернець — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Чернець — село в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Чернець — осада в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства

Чернець — село у повіті Мехедінць в Румунії.

Примітки 

українські прізвища

Примітки